Irschick bzw. Jrschick ist der Familienname folgender Personen:

 Magda Irschick (1841–1935), österreichisch-deutsche Theaterschauspielerin
 Anton Jrschick (1846–1909), auch Irschick, österreichischer Tischler und Handelskammerrat